Бока де Аројо има више значења:

 Бока де Аројо (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Бока де Аројо (Чинипас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Бока де Аројо (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Бока де Аројо (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Бока де Аројо (Атојак де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Бока де Аројо (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Бока де Аројо (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Бока де Аројо (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Бока де Аројо (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику